Jan van Vlijmen (componist), Nederlandse componist
Jan van Vlijmen (crimineel), Nederlandse crimineel annex vastgoedhandelaar, spil in de Klimopzaak